Le tournoi de tennis de Fort Lauderdale est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute du 19 au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Fort Lauderdale

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Fort Lauderdale
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en mars 1969